

Patronyme
 Benjamin Bories, (1852-1912), homme politique français.
Jules Bories (1872-1945). capitaine de frégate
 Jean Bories, (1933-2008), enseignant et syndicaliste français.
 Jean-François Bories, (1795-1822), militaire français.
 Pascale Bories (1969), femme politique française.

Toponymie
  Village des bories, village de cabanes en pierres sèches,  près de Gordes dans le Vaucluse.
 Le château des Bories est un château français implanté sur la commune d'Antonne-et-Trigonant dans le département de la Dordogne.

Cinéma & Littérature
 La maison des bories est un film français de Jacques Doniol-Valcroze, sorti en 1970.
 La maison des bories est un roman de Simonne Ratel paru en 1932 aux éditions Plon et ayant reçu le Prix Interallié la même année.

Homonymie
Homonymie de patronyme